Paraguaya puede referirse a:

 Natural de Paraguay, o perteneciente o relativa a este país de Sudamérica.
 Prunus persica var. platycarpa, una variedad (mutación) del melocotonero (Prunus persica) con el fruto achatado.
Nombre coloquial para la marihuana prensada.

Enlaces externos 
 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para paraguaya.